Натуральне число 241
 241 рік до нашої ери
 241 рік нашої ери